Kod ISO 639 dla języka jakuckiego
 Krwotok podpajęczynówkowy – stan nagły w neurologii, spowodowany zwykle pęknięciem tętniaka naczynia wewnątrzczaszkowego
 Port lotniczy Sana (kod IATA: SAH), stolicy Jemenu 
 SETI@home – projekt internetowy mający na celu poszukiwanie sygnałów radiowych od pozaziemskich cywilizacji
 S-Adenozylohomocysteina – związek chemiczny